Il singolare del torneo di tennis La Serena Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mariano Zabaleta che ha battuto in finale Juan Pablo Brzezicki 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Diego Hartfield (primo turno)
 Boris Pašanski (quarti di finale)
 Carlos Berlocq (quarti di finale)
 Ricardo Mello (secondo turno)

 Gorka Fraile (primo turno)
 Óscar Hernández (primo turno)
 Ramón Delgado (primo turno)
 Juan Pablo Guzmán (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

La Serena Open 2007